Ханна Гросс (народилася ) — канадська акторка. Вона найбільш відома своєю роллю Деббі Мітфорд у драмі Netflix «Мисливець за розумом».

Раннє життя 
Гросс виросла у Торонто. Вона дочка акторів Марти Бернс і Пола Гросса. Вона відвідувала Школу мистецтв Тіша при Нью-Йоркському університеті та отримала ступінь бакалавра образотворчого мистецтва в театрі, а також відвідувала релігієзнавство.

Кар'єра 
У 2010 році Гросс зіграла Кеті у п’єсі Шерон Поллок «Док» 1984 року та «Трамвай Бажання» Теннессі Вільямса (1947) для акторської студії Стелли Адлер. Вона зіграла в одноактній п'єсі Вільямса 1953 року «Talk to Me Like the Rain and Let Me Listen» у 2012 році. Гросс отримала роль у фільмі «Раніше я був темнішим» (2013) після зустрічі з його режисером Метью Портерфілдом на вечірці після показу свого попереднього фільму «Putty Hill» (2010) у Нью-Йорку. У 2013 році вона зіграла головну героїню в короткометражному фільмі Дастіна Гая Дефи «Лідія Хоффман». Гросс зіграла головну жіночу роль у фільмі Чарльза Покеля «Знову Різдво», прем’єра якого відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Локарно 2014 року. Вона також зіграла у фільмі Нейтана Сільвера 2014 року «Uncertain Terms» і у його ж фільмі 2015 року «Stinking Heaven». Також у 2014 році Гросс зіграла головну роль у короткометражному фільмі Девіда Рабоя «Пляжний тиждень».

У 2017 році Гросс знялася в драматичному телесеріалі від Netflix «Мисливець за розумом», де зіграла роль Деббі Мітфорд, аспірантки Університету Вірджинії та дівчини одного з трьох головних героїв.

Фільмографія

Фільми

Телесеріали

Театр

Список літератури

Посилання 

 

Канадські телеакторки
Канадські театральні акторки
Канадські кіноакторки
Акторки Канади XXI століття